Nicolae Munteanu ist der Name folgender Personen:

* Nicolae Munteanu (Skispringer) (* 1931), rumänischer Skispringer
 Nicolae Munteanu (Handballspieler) (* 1951), rumänischer Handballspieler